Federico III de Brandeburgo-Ansbach (en alemán, Friedrich III. von Brandenburg-Ansbach; Ansbach, 1 de mayo de 1616-Nördlingen, 6 de septiembre de 1634) fue un noble alemán. Era hijo del margrave Joaquín Ernesto de Brandeburgo-Ansbach, a quien sucedió en 1625. Murió en la batalla de Nördlingen en 1634, soltero y sin descendencia, significando esto que fue sucedido por su hermano menor, Alberto II.

Ancestros 

Margraves de Brandeburgo-Ansbach del siglo XVII (casa de Hohenzollern)